Scott Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Scott Airport (Louisiana)
 Scott Airport (Oklahoma)
 Scott Airport (Texas)